

Astronomia
 7099 Feuerbach – asteroide della fascia principale

Geografia
 Feuerbach – distretto di Stoccarda

Persone
 Anselm Feuerbach – pittore tedesco tra i massimi esponenti del Romanticismo ottocentesco.
 Karl Feuerbach – matematico tedesco (fratello di Ludwig) noto soprattutto per la scoperta della circonferenza dei nove punti di un triangolo.
 Ludwig Feuerbach – filosofo tedesco tra i più influenti critici della religione ed esponente della sinistra hegeliana.
 Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach – giurista tedesco, padre di Karl e Ludwig.